Észak-Macedónia
Ramne, település a Makedonszki Brodi járásban
Ramne, település az Ohridi járásban